Гаврилов, Михаил Михайлович:
 Гаврилов, Михаил Михайлович (род. 1951) латвийский политик и экономист.
 Гаврилов, Михаил Михайлович (род. 1990) российский оперный певец.